Руслан Маликов:
 Маликов, Руслан Олегович (род. 1972) — российский режиссёр.
 Маликов, Руслан Магомедович (род. 1980) — российский армрестлер.